Kuhnle ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Kuhnle (* 1987), österreichische Kanusportlerin
 Franz Josef Kuhnle (1926–2021), deutscher Geistlicher, Theologe, Weihbischof im Bistum Rottenburg-Stuttgart
 Friedrich Kuhnle (1901–1975), deutscher Verwaltungsjurist
 Harald Kuhnle (* 1956), deutscher Unternehmer
 Otto Kuhnle (* 1963), deutscher Kabarettist, Entertainer und Schauspieler
 Stein Kuhnle (* 1947), norwegischer Politikwissenschaftler
 Till R. Kuhnle (* 1959), deutscher Romanist